Cópula — em biologia, sinônimo de acasalamento
 Relação sexual —  cópula ou coito entre seres humanos
 Cópula (estatística) — função usada para formular distribuições de probabilidade multivariadas em estatística
 Verbo de ligação — ou cópula

Desambiguação